Evert van Aelst (1602-1657), peintre néerlandais ;
 Nicolaus van Aelst (1526-1513), graveur et éditeur d'estampes flamand ;
  ; 
 Pieter Coecke van Aelst (1502-1550), peintre et architecte-scénographe flamand ;
  ;
 Willem van Aelst (1627-1683), peintre de natures mortes de fleurs et de chasse néerlandais.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand